Tramonti est le nom de plusieurs communes en Italie :
 Tramonti (province de Salerne)
 Tramonti di Sotto (province de Pordenone)
 Tramonti di Sopra (province de Pordenone)